Helmut Hanke ist der Name folgender Personen:

* Helmut Hanke (Journalist) (* 1915), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Helmut Hanke (Politiker) (1932–2015), deutscher Kulturpolitiker (SED) und Hochschullehrer